Cymopterus ibapensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Marcus Eugene Jones. Cymopterus ibapensis ingår i släktet Cymopterus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
ibapensis